

Sigle 
 Device Under Test  – manufatto o componente sottoposto a verifiche o collaudi

Codici 
 DUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dutch Harbor, Alaska (Stati Uniti d'America)
 dut – codice ISO 639-2/B in riferimento alla lingua olandese

Altro 
 DUT1 o DUT – differenza fra due scale temporali (UT1 – UTC)